

Села:
 Сторожеве — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Сторожеве — Донецька область, Великоновосілківський район
Залізниця:
 Сторожеве — роз'їзд Кримської дирекції Придніпровського залізниці

Сторожеве () — присілок, Смоленська область, Гагарінський район